Das Straßenrennen der Männer bei den Olympischen Spielen 2000 in Sydney fand am 27. September 2000 statt.

Ergebnisse 
Der US-Amerikaner Lance Armstrong wurde wegen positiver Dopingproben nachträglich disqualifiziert.

Weblinks 

 Ergebnisse

Einzelnachweise 

Strassenrennen Manner
Straßenradrennen in Australien